Еліас Фельт (,  30 березня 1981, Нака) — шведський хокеїст, захисник.

Ігрова кар'єра 
Вихованець хокейної школи «Гуддінге ІК», де і розпочав хокейну кар'єру 2000 року. До 2010 року Еліас також захищав кольори п'яти інших клубів Аллсвенскан «Гальмстад Гаммерс», «Нюбру», «Бурос», «Вестерос» та «Альмтуна».

У 2010 Фельт уклав дворічний контракт з «Лулео», а ще через два роки перейшов до ГВ-71. У 2014 захисник перейшов до клубу «Фрелунда» з яким став володарем Ліги чемпіонів.

У травні 2016 уклав дворічну угоду з клубом «Брюнес».

Сезон 2018–19 швед відіграв за фінську команду «Таппара».

У складі національної збірної команди Швеції дебютував у листопаді 2010. На чемпіонаті світу 2013 року відзначився голом.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу — 2013.
 Чемпіон Швеції в складі «Фрелунда» — 2016.
 Володар Ліги чемпіонів у складі «Фрелунда» — 2016.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти «Брюнеса»
Хокеїсти «Лулео»
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти «Таппари»
Хокеїсти «Вестероса»
Хокеїсти «Буроса»